Gonzenbach är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August von Gonzenbach (1808–1887), schweizisk politiker och historiker
 Carl Arnold Gonzenbach (1806–1885), schweizisk konstnär
 Carl August Gonzenbach (1779–1851), schweizisk köpman och politiker
 Laura Gonzenbach (1842–1878), schweizisk folklorist

Tyska efternamn